Чемпионат Норвегии по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин — соревнование по конькобежному спорту, которое проводится ежегодно начиная с 1894 года. Неофициальный Чемпионат Норвегии, называемые «Landsløbet» или «Mesterskabsmedalje» проводился с 1887 по 1893 годы.

Медалисты

1887—1893 годы

1884—2012 годы

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Speedskating Results.com

Соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионаты Норвегии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту